Takamoto es un apellido japonés y puede referirse a:

 Aya Takamoto, cantante del grupo japonés Dream.
 Iwao Takamoto, animador japonés-americano.
 Megumi Takamoto, seiyū japonesa. 
 Norifumi Takamoto, exfutbolista japonés.

Apellidos japoneses